Polskie dywizje piechoty:
 21 Dywizja Piechoty Górskiej – dywizja piechoty okresu II RP
 21 Dywizja Piechoty AK – dywizja piechoty Armii Krajowej
 21 Dywizja Piechoty (LWP) – dywizja piechoty ludowego Wojska Polskiego

Austro-węgierska dywizja piechoty:
 21 Dywizja Strzelców Austro-Węgier

Niemieckie dywizje piechoty:
 21 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 21 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 21 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 21 Dywizja Strzelców
 21 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka NKWD